Кейт Марвел (Katherine Drew «Kate» Marvel) — американский климатолог, занимающаяся преимущественно моделированием с использованием компьютерных моделей и спутниковых данных, а также популяризатор науки.
Доктор философии, научный сотрудник Колумбийского университета и Института космических исследований НАСА имени Годдарда. Начав свою карьеру как астрофизик, она затем занялась климатологией.

Окончила  в Огайо.
Собиралась стать актрисой, однако увлеклась астрономией и получила степени бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли и доктора философии по теоретической физике (теоретической космологии) — в Кембриджском университете. После чего переключилась на климатологию.
Ныне научный сотрудник Колумбийского университета и Института космических исследований НАСА имени Годдарда.
Ведёт регулярную колонку «Hot Planet» на ScientificAmerican.com.
Выступала на конференции TED.
Её вдохновляют  и , а также .

Лектор имени Теодора фон Кармана (2019).
Удостоилась GISS Best Publication Award (2019).

Публиковалась в Nature, Nature Clim. Change, , Geophysical Research Letters, Bloomberg News, Nautilus Magazine, Scientific American, On Being.
Среди её соавторов Кен Калдейра.

Есть ребёнок.

Примечания

Ссылки 
 http://www.marvelclimate.com/
 https://giving.columbia.edu/kate-marvel
 https://solarsystem.nasa.gov/people/328/kate-marvel/
 http://climatesociety.ei.columbia.edu/2019/10/01/featured-faculty-kate-marvel/
 https://e360.yale.edu/features/investigating-the-enigma-of-clouds-and-climate-change
 https://waysandmeans.house.gov/sites/democrats.waysandmeans.house.gov/files/documents/Marvel_Testimony.pdf (May 15, 2019)

Женщины-учёные
Популяризаторы науки
Климатологи США
доктора философии по теоретической физике
Сотрудники Колумбийского университета
Сотрудники НАСА
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли